Эмери́ Франси́с Андре́ Фили́пп де Монтескью́-Фезанса́к д’Артанья́н (; родился 7 июля 1942 года в коммуне Марсан департамента Жер) — французский политик, член Радикальной партии. Мэр Марсана c 1976 года; депутат Европарламента в 1989—1993 и член Сената Франции от департамент Жер в 1998—2015 годах. Президент Организации франко-иранской дружбы.

При рождении обладал фамилией де Монтескью; официально изменил её де Монтескью-Фезансак д’Артаньян 18 мая 2011 года, получив на это специальное разрешение премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Основанием для такого решения стало то, что герцог Амери де Монтескью является дальним потомком той же ветви рода де Монтескью, из которой происходила мать знаменитого капитана королевских мушкетёров Шарля де Батц, графа д’Артаньян Франсуаза де Монтескью д’Артаньян.

Являлся наблюдателем на российских выборах 2017 года в Ярославской области.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Жер
Сенаторы Франции
Депутаты Европарламента от Франции